Бронеавтомобиль M6 (), также широко известный под его британским названием «Стагхаунд» () — средний бронеавтомобиль США периода Второй мировой войны. Был создан фирмой «Шевроле» (филиалом корпорации «Дженерал моторс») в 1941—1942 годах, по совместному заказу Великобритании и Бронетанкового комитета США на разведывательный бронеавтомобиль. На этапе разработки M6 носил обозначение T17E1, однако не являлся вариантом бронеавтомобиля T17, разработанного другой фирмой на конкурс по тому же заказу, хотя и использовал ряд общих компонентов с ним. В конечном итоге для массового производства был избран T17E1 и в ходе серийного производства, продолжавшегося с октября 1942 по декабрь 1943 года, было выпущено 2844 бронеавтомобиля этого типа.

Хотя T17E1 был принят на вооружение Армии США как M6, в США было принято решение об отказе от него в пользу более лёгкого и дешёвого бронеавтомобиля M8. Как следствие, из выпущенных бронеавтомобилей, 2836 машин базового варианта были переданы британским и один канадским войскам по программе ленд-лиза. «Стагхаунды» широко использовались британскими войсками на всех театрах военных действий Второй мировой войны, а также передавались войскам стран Британского Содружества — канадским, индийским, австралийским и новозеландским. После окончания войны «Стагхаунды» ещё несколько лет активно использовались британскими войсками, в частности, в ходе Гражданской войны в Греции, но уже к концу 1940-х годов были сняты с вооружения в пользу машин британского производства. Некоторое количество бронеавтомобилей в последние военные и в послевоенные годы было передано ряду других стран, в некоторых из которых они оставались на вооружении вплоть до 1980-х годов.

Серийное производство

Примечания

Литература 
 
 

Бронеавтомобили по алфавиту
Бронеавтомобили США периода Второй мировой войны
Средние бронеавтомобили
Военная продукция General Motors